Cego - em inglês e alemão, blind
Ou ainda:
Blind (álbum) - de Corrosion of Conformity
Blind (canção) - música da banda de Nu Metal Korn
Blind Guardian
Blind Zero
Blind Melon

Desambiguação